Een verkeersweg:
N471 (Frankrijk)
N471 (Nederland), zie Provinciale weg 471
N471 (Zwitserland)